После начала вторжения России на Украину в 2022 году рядом гуманитарных организаций, международных СМИ и официальных представителей государств были сделаны заявления как о опосредованном, так и непосредственном участии Сирии в данном конфликте на стороне России.

Взаимодействие Сирии с Россией и Украиной в преддверии вторжения 

Россия участвует в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада с сентября 2015 года. Она, наряду с Ираном, помогла правительству Асада сохранить власть в стране. За это время Москва трижды объявляла об окончании операции в Сирии и выводе контингента, однако продолжала участие в боевых действиях. В свою очередь асадовская Сирия 29 июня 2022 года признала независимость ДНР и ЛНР, после чего между Украиной и САР были официально разорваны дипломатические отношения. Также в отношении Сирии Украиной было введено торговое эмбарго.

Участие сирийских подразделений во вторжении 

В первые дни российского вторжения на Украину в российских государственных СМИ начали появляться сообщения о сирийских добровольцах — телеканал Министерства обороны РФ «Звезда» в своём сюжете заявил, что более 16 тысяч сирийских военных записались в добровольческий отряд вооружённых сил РФ для отправки на Украину. Российские СМИ утверждали, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, которая помогла им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг. В то же время, согласно данным расследования Арабской службы Би-би-си, 80 % сирийских бойцов были готовы воевать «буквально ради куска хлеба» — по оценкам разных международных организаций, после 11 лет гражданской войны более 60 % населения Сирии — порядка 12 млн человек — столкнулись с голодом. Различные источники оценивали плату обещанную сирийским бойцам суммами от 600 долларов США до 1200 евро.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) 260 офицеров 25-й дивизии специального назначения, бригады Аль-Кудс, батальонов БААС и 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийских арабских вооружённых сил, находящихся в подчинении правительства Асада, в средине марта 2022 года участвовали в разведывательном туре на восток Украины. После их возвращения активизировались курсы военной подготовки для сирийцев, которые решили стать наёмниками в обмен на финансовые стимулы. По данным украинского правительства и SOHR на конец марта 2022 года, в разных городах Сирии, включая Дамаск, Ракку и Алеппо, по инициативе России уже некоторое время действовали 14 центров по набору бойцов. По данным SOHR на 1 апреля группы сирийских наёмников прошли интенсивные курсы военной подготовки под наблюдением десятков российских офицеров, офицеров режима Ассада и проправительственных командиров и были готовы к отправке на восточную Украину с целью участия в войне на российской стороне, однако SOHR и Арабская служба Би-би-си не смогли подтвердить информацию о их переброске. В то же время The New York Times, ссылаясь на свои источники, заявила о прибытии в Россию не менее 300 сирийцев для отправки на войну с Украиной. По данным издания они являлись солдатами одного из подразделений сирийской армии, сотрудничавшего с российскими военнослужащими во время войны в Сирии, и прошли проверку сирийскими и российскими спецслужбами и приступили к подготовке перед отправкой на Украину. Согласно данным украинской разведки, SOHR и Института изучения войны (ISW), центром усилий России по передислокации сирийцев стала российская авиабаза в Хмеймиме.

В начале апреля уже глава vинобороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину о поступивших заявках от 16 тысяч сирийских добровольцев готовых воевать в Украине на стороне России. В то же время по данным SOHR на 27 июля, численность завербованых сирийских «наёмников» составляла 2000 бойцов, они находились в России и не принимали участия в боевых действиях — самым большим препятствием для их участия в первых рядах боевых действий стало незнание русского языка. В свою очередь официальные лица США и источники «Голоса Америки» среди местных активистов уже к концу апреля отмечали присоединение незначительного количества сирийских наёмников к российской армии на украинском фронте, а внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, в одном из своих интервью в начале июня, рассказал про атаку на российскую базу в Чкалово, во время которой погибло не менее 200 российских военнослужащих, включая арабов, предположительно из Сирии — по его словам это был первый подтверждённый случай участия арабов в боевых действиях на стороне России. 15 сентября источники SOHR подтвердили, что некоторые сирийские «наёмники» уже находились на востоке Украины — их задача заключалась в защите своих позиций. 21 сентября источники SOHR сообщили, что сотни бойцов 25-й дивизии специального назначения, начали участвовать в боевых действиях в удерживаемых Россией районах на востоке Украины — бойцы данного подразделения говорят по-русски после прохождения военных курсов в России в 2021 году. 4 октября SOHR сообщил о гибели 5 бойцов 25-й дивизии в боях на северо-востоке Херсонской области.

Противодействие сирийскому участию со стороны третьих стран

Действия в юридическом поле 
Европейский союз, «ввиду того, что сирийский режим оказывает поддержку, в том числе военную, неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины», 21 июля 2022 года ввёл санкции против 10 физических и 2 юридических лиц из Сирии, причастных к «вербовке сирийских наёмников для боевых действий в Украине вместе с российскими войсками». К этим санкциям также присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Украина и Черногория. 26 июля Великобритания ввела санкции против 5 граждан Сирии, а также сирийской компании, которая, по мнению британского правительства, сотрудничала с ЧВК «Вагнер».

Практические действия 
По данным ряда СМИ и SOHR Военно-воздушные силы Израиля в июле, сентябре и октябре 2022 года нанесли удары по заводам вблизи Дамаска, собиравшим иранские дроны. По данным СМИ, также был уничтожен запас БПЛА, возможно, предназначенных для поставок РФ.

См. также 
 Российско-сирийские отношения
 Белоруссия и вторжение России на Украину
 Китай и вторжение России на Украину

Примечания 

Текущие события
Реакция на вторжение России на Украину по странам
Внешняя политика Сирии
Российско-сирийские отношения